Прусский мушкетёр — род войск, возникший в королевстве Пруссия в XVII веке.

Применение 
Прусские мушкетёры являлись ядром прусской армии, расцвет которой произошёл при короле Пруссии, Фридрихе Вильгельме. При нём прусская армия стала одной из сильнейших в Европе. Но по-настоящему прусские солдаты прославились в сражениях под командованием Фридриха II в войнах за Австрийское наследство, а также в Семилетней войне.

В дальнейшем мушкетёры Пруссии участвовали в Наполеоновских войнах. Тогда Прусская армия терпела поражения только из-за тактических ошибок командования, а не из-за трусости солдат. Сам род войск использовался во всех сражениях Пруссии до появления винтовки Дрейзе, после чего мушкеты больше не использовались и мушкетёрские полки превратились в линейную пехоту.

Обучение 
Мушкетёры Пруссии делали упор в обучении на дистанционный бой. Тактика прусской пехоты основывалась на подавлении врага превосходящим темпом стрельбы и потом добивание врага решительной штыковой атакой. Таким образом, прусский мушкетёр стрелял в 3 раза быстрее французского.

Тактика всех европейских держав того времени не отличалась разнообразием, но прусские войска были одними из самых предсказуемых на поле боя.

Униформа; обмундирование солдат Фридриха II 

С 1740 г. в Королевской Прусской армии вводится сюртук (мундир). Сюртук шился так же как и сюртуки гражданского населения то есть одежда в армии была такой же, как и у дворян, что являлось обычной практикой в армиях того времени. Сюртук шился из тёмно-синего грубого сукна и мог застегиваться как на крючки, так и на пуговицы. На полах было 2 кармана, воротник пришивался не во всех полках, обшлага (манжеты) были одной ширины с рукавом. Под мундиром носился камзол с 2 карманами и 1 рядом пуговиц на груди. На ноги надевали довольно узкие брюки, которые назывались кюлоты. Эти кюлоты шили длиной чуть ниже колена и застегивали на пуговицы по бокам. Так же на ноги надевали гетры из чёрного или белого сукна и ботинки. На голову надевали чёрную шляпу-треуголку. В мирное время носилась прическа «крысиный хвост».

В прусской армии каждый пехотный полк имел свои отличия в униформе. Эти отличия состояли из помпона на шляпе, прикладного цвета (цвета воротника и обшлагов), цвета пуговиц (белый или жёлтый), формы обшлагов и петлиц. Камзол и кюлоты были палевого, жёлтого, белого и красного цвета. Лацканы были не во всех полках.

Вооружение и экипировка солдат Фридриха II 
Мушкетёр прусской армии, как и во всех остальных армиях мира был вооружён мушкетом со штыком и пехотным тесаком. Кроме вещмешков у него имелась сума с перевязью и патронами.

См. также 
 Мушкетёр

Прусская армия
Пехота